Rowy ist ein osteuropäischer Ortsname:

In Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rowy (Barciany), Powiat Kętrzyński, bis 1945: Rawlack, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Rowy (Wróblew), Powiat Sieradzki
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rowy (Łaskarzew), Powiat Tomaszowski
 Rowy (Obryte), Powiat Pułtuski
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Rowy (Kleszczele), Powiat Hainowski
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rowy (Ustka), Powiat Słupski, bis 1945: Rowe, Kreis Stolp, Pommern

In der Ukraine:
 Rowy (Wyschhorod)

Siehe auch: Siemień-Rowy